Saint-Louis-du-Nord (gemeente), een gemeente in Haïti
Saint-Louis-du-Nord (arrondissement), een arrondissement in Haïti